Descendimiento o deposición de la cruz es un tema artístico muy tratado en el arte cristiano, que representa el episodio evangélico del descendimiento de Jesús. No debe confundirse con la deposición de Cristo o Santo Entierro.

Su iconografía incluye el cuerpo muerto de Cristo junto con ciertos paños característicos (la sindone y el perizonium) lo que da oportunidad a los artistas de demostrar su habilidad en el desnudo parcial masculino (en posturas especialmente forzadas) y en los ropajes, así como en el la utilización del color blanco. Los rostros y ademanes del grupo que asiste a la escena permiten el lucimiento en la captación de expresiones. Suele también darse importancia a la propia cruz de Cristo y a ciertos símbolos de la Pasión denominados arma Christi. El entorno paisajístico puede incluir la vista de Jerusalén desde el Gólgota.

Pintura

Escultura

Véase también 
 Abajamiento, .
 Lamentación sobre Cristo muerto
 Pietà
 Cristo muerto

Enlaces externos

Iconografía cristiana